La Bugenasaura (Bugenasaura infernalis  [nomen dubium]) è un dinosauro erbivoro vissuto nella parte superiore del Cretaceo (Maastrichtiano), esattamente alla fine dell'era dei dinosauri. I suoi resti sono stati ritrovati negli USA.

Un tardo dinosauro primitivo
Questo animale, nonostante la tarda apparizione, era piuttosto primitivo, e ricordava altri dinosauri simili vissuti molti milioni di anni prima, gli ipsilofodontidi. Di Bugenasaura si conosce uno scheletro incompleto con tanto di cranio. Da ciò si può ricostruire il suo aspetto: doveva essere un animale bipede di dimensioni medie (circa tre metri di lunghezza), dal cranio abbastanza alto munito di un apparato masticatorio efficace. Le zampe posteriori erano lunghe ma probabilmente non erano adatte alla corsa.

Un animale molto simile a Bugenasaura, ma più conosciuto, è Thescelosaurus. Resti fossili rinvenuti nel 1976 e comprendenti alcune vertebre erano stati assegnati a una nuova specie di Thescelosaurus, T. garbanii, ma ora si pensa che potessero rappresentare una specie di Bugenasaura.

Ornitopodi